Ferruccio Ghidini – ex calciatore italiano
 Gian Maria Ghidini – entomologo, speleologo ed erpetologo italiano
 Gianni Ghidini – ciclista su strada italiano
 Gustavo Ghidini – avvocato e politico italiano
 Samuele Ghidini – calciatore italiano